

Geografia 
Force – comune italiano
Forcé – comune francese del dipartimento di Mayenne
La Force (Aude) – comune francese
La Force (Dordogna) – comune francese

Altro 
Force – brano di Alan Walker
Ricardo da Force -  cantante , rapper e DJ inglese

Pagine correlate
Forza (disambigua)